Малая Сосьва:
 Малая Сосьва (верхний приток Северной Сосьвы) — река в Ханты-Мансийском автономном округе России.
 Малая Сосьва (нижний приток Северной Сосьвы) — река в Ханты-Мансийском автономном округе России.
 Малая Сосьва (приток Сосьвы) — река в Свердловской области России.
 Малая Сосьва — заповедник в Ханты-Мансийском автономном округе России.